El término Chanes, puede referirse a:

Chanes, comunidad francesa.
Chanes, pueblo maya primigenio en la Península de Yucatán, antecedende de los Itzáes.
Chanes, pertenecientes a la etnia de origen Arawak del Gran Chaco.
Chanes, nombre propio.